Amt Bochum steht für:

 Amt Bochum (Grafschaft Mark), Amt in der Grafschaft Mark
 Amt Bochum (Provinz Westfalen), Amt im Kreis Bochum, Provinz Westfalen, Preußen